Fye ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Fyé, französische Gemeinde
 Faye